Francis Pakenham kan syfta på:

* Francis John Pakenham (1832–1905), brittisk diplomat
 Francis Pakenham, 7:e earl av Longford (1905–2001), brittisk politiker